Ла Дијез има више значења:

 Ла Дијез (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Дијез (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику